Міжгірська селищна об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Хустському районі Закарпатської області. Адміністративний центр — смт Міжгір'я. 

Площа становить 554,1 км². Населення - 24 896 ос. (2020р.).

У теперешньому виді утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Міжгірської селищної ради та Верхньобистрянської, Вучківської, Голятинської, Лісковецької, Лозянської, Майданської, Новоселицької, Присліпської, Репинської, Соймівської та Торунської сільських рад Міжгірського району.

Населені пункти 
У складі громади 1 смт (Міжгір'я) і 21 село: Верхній Бистрий, Вучкове, Підчумаль, Голятин, Лісковець, Рекіти, Запереділля, Стригальня, Лозянський, Сопки, Майдан, Новоселиця, Присліп, Завийка, Тітківці, Репинне, Діл, Сухий, Сойми, Торунь та Лопушне.

Примітки 

Громади Хустського району
Засновані в Україні 2020